De Nieuwe Wildernis, een Nederlandse film
 De Nieuwe Wildernis, een vereniging
 Nieuwe Wildernis, een tijdschrift